Villagómez kan syfta på:

Colombia 

 Villagómez (kommun), Cundinamarca, 
 Villagómez (ort), Cundinamarca,